Harmen Binnema (1979), Nederlands wetenschapper en politicus
 Johan Binnema (1970-2008), Nederlands filosoof en germanist